Mina (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo
Mina (Amadora), een freguesia in de Portugese gemeente Amadora
Mina (Saoedi-Arabië), een Arabisch dorp, bekend van de Hadj
Mina (zangeres), een Italiaanse zangeres, bekend van de hit Heißer Sand
Mina (eenheid), een oude Griekse massa- en munteenheid
Dolle Mina, een Nederlandse feministische beweging in de jaren 70
Mina (ook gespeld als Miena), een voornaam afgeleid van Wilhelmina